Vimbrera puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix atrocinerea; o
 El nombre común de la planta Salix pedicellata.